Anna Brandysiewicz
 Wojciech Brandysiewicz